Ocho buques Royal Navy han recibido el nombre HMS Thunderer:

  fue un navío de 74 cañones botado en 1760. se hundió en 1780. 
  fue un queche de 14 cañones botado en 1776. se hundió en el Lago Champlainen 1777.
  fue un navío de 74 cañones botado en 1783 y desguazado en 1814.
 HMS Thunderer iba a ser un navío de línea de 74 cañones, pero fue renombrado HMS Talavera en 1817, antes de su botadura en 1818.
  fue un navío de 84 cañones botado en 1831. fue usado como objetivo desde 1863, fue renombrado HMS Comet en 1869, y HMS Nettle en 1870, y finalmente, fue vendido en 1901. 
  fue un acorazado de clase Devastation botado en 1872 y vendido en 1909.
  fue un acorazado clase Orion class botado en 1911, y vendido en 1926 para su desguace en 1927.
 HMS Thunderer debería haber sido un acorazado de clase Lion. Fue ordenado en 1939, pero los trabajos, se suspendieron en 1942, y se cancelaron en 1944.
 HMS Thunderer es el nombre dado a la Real Escuela de Ingenieros Navales localizado en Keyham (Plymouth), y posteriormente en la cercana Manadon. Fue fundada en 1880, pero no recibió el nombre de HMS Thunderer hasta 1946, fue clausurada en 1995.

Nombres de buques británicos